Владимир Ярославцев:
 Ярославцев, Владимир Григорьевич (род. 1952) — судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке.
 Ярославцев, Владимир Ксенофонтович (1938—2009) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.